Lindy kan avse:

Lindy hop – en swingdans från New York i USA

Personer
 Lindy (1917–2009), en svensk fotbollsmålvakt, se Torsten Lindberg
 Lindy Larsson (1974–), en svensk skådespelare
 Lindy Boggs (1915–2013), en amerikansk demokratisk politiker och diplomat
 Lindy Lindh (1957–), en svensk författare
 Lindy Ruff (1960–), en kanadensisk ishockeytränare
 Lindy Remigino (1931–2018), en amerikansk friidrottare
 Lucky Lindy (1902–1974), en svenskättad amerikansk flygare och författare, se Charles Lindbergh